Мост Конрада Аденауэра () — автодорожный железобетонный балочный мост через Рейн, расположенный в городе Бонне (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Мост соединяет городские районы Бёйель и Рамерсдорф (:de: Ramersdorf (Bonn)). По мосту проходит автобан № 562 (:de: Bundesautobahn 562).
Мост носит имя первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.
Мост Конрада Аденауэра является самым южным мостом через Рейн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Выше по течению находится мост Райффайзен, ниже — Мост Кеннеди.

История 

Строительства моста по проекту архитектора  велось с 1967 по 1972 годы. В начале строительства моста предполагалось, что он получит имя Южный мост, но после смерти Аденауэра в 1967 году было принято решение присвоить мосту его имя.
Торжественное открытие моста состоялось 11 декабря 1972 года в присутствии федерального министра транспорта, почты и связи Лаурица Лауритцена.
С октября 2003 по январь 2005 годов были проведены работы по ремонту и укреплению мостовых конструкций.

Конструкция 
 Высота над уровнем реки — 4,50-9,25 м
 Схема пролетов — 150,0 м — 230,0 м — 150,0 м
 Главный пролёт — 230,0 м
 Длина моста — 480 м
 Длина моста с подъездными эстакадами — 770 м
 Схема пролётов подъездных эстакад — 50 м — 4×60 м.
 Ширина моста — 39,2 м
 Площадь дорожного полотна — 18 816 м²

См. также 
 Список Рейнских мостов

Примечания

Ссылки 
 Konrad Adenauer Bridge // Structurae

Балочные мосты Германии
Рейнские мосты в Бонне
Конрад Аденауэр